Вакаров — восточнославянская фамилия. Известные носители:
 Вакаров, Василий Степанович (Матфей; 1888—1953) — архимандрит Русской православной церкви.
 Вакаров, Дмитрий Онуфриевич (1920—1945) — советский поэт, антифашист.
  (род. 1966) — украинский политолог, юрист.